Квета Пешке и Катарина Среботник — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Се Шувэй и Пэн Шуай — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Второй раунд)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Финал, отказ)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
 ''' Квета Пешке /  Катарина Среботник (Титул)

<li> Кара Блэк /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
<li> Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
<li> Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова (Первый раунд)
<li> Юлия Гёргес /  Анна-Лена Грёнефельд (Полуфинал)''

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2014